Черемошное () — название населённых пунктов, название которого связано со словом Черемша.

Россия 
 Черемошное — село в Белгородском районе Белгородской области.

Украина 
 Черемошное — село в Погребищенском районе Винницкой области.
 Черемошное — село в Тывровском районе Винницкой области.
 Черемошное — село в Житомирском районе Житомирской области.
 Черемошное — пруд на реке Чибриж в Черниговской области.
 Черемошное — заказник в Городнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Черемошно — село в Ковельском районе Волынской области Украины.